Чемпіонат світу з боксу 1991 відбувався 15 - 23 листопада 1991 року у місті Сідней в Австралії.

Результати

Медалісти

Медальний залік

Посилання 
 Медалісти
 Результати на amateur-boxing.strefa

Чемпіонат світу з боксу
1991 у боксі